Dolton est le nom de plusieurs villes :
 Dolton dans le Dakota du Sud, aux États-Unis ;
 Dolton dans l'Illinois, aux États-Unis ;
  dans le Devon, au Royaume-Uni.

Homonymie de localités aux États-Unis